Seasons End é o quinto álbum de estúdio da banda de rock britânica Marillion, lançado em 1989. É o primeiro da banda após a substituição de Derek Dick (Fish) por Steve Hogarth nos vocais. 

No momento em que Fish deixou o conjunto, boa parte das músicas já estavam praticamente prontas - as demos dessas músicas podem ser conferidas na edição remasterizada de Clutching at Straws. Como Fish havia levado consigo as letras dessas músicas, a banda a princípio optou por contratar o jornalista John Helmer para escrever novas letras para as melodias ramanescentes. Posteriormente, Hogarth passou a liderar esse processo após sua escolha como o novo vocalista.

Das canções do álbum, aquelas que foram totalmente compostas após a saída de Fish são: "Hooks in You", "Easter", "The Uninvited Guest", "The Space". 

Do ponto de vista de sua temática, este pode ser considerado o álbum mais politizado do Marillion, abordando assuntos como a queda do Muro de Berlim ("Berlim"), a guerra civil na Irlanda do Norte ("Easter"), o aquecimento global ("Seasons End"), a AIDS ("The Uninvited Guest"), os protestos por liberdade na China ("The King of Sunset Town"), as condições precárias da prisão feminina de Holloway ("Holloway Girl").

O álbum pode ser considerado um sucesso de crítica, sendo tão bem conceituado quanto os álbuns da Era Fish. Do ponto de vista do público, o álbum fez relativo sucesso, embora bem menor que o de seu antecessor, Clutching at Straws, produzindo três singles e debutando em sétimo lugar na parada de discos do Reino Unido.

Faixas

Lado um 
 "The King of Sunset Town" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/John Helmer)– 8:04
 "Easter" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley) – 5:58
 "The Uninvited Guest" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/Helmer)– 3:52
 "Seasons End' (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/Helmer) – 8:10

Lado dois 
 "Holloway Girl" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley) – 4:30
 "Berlin" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/Helmer)– 7:48
 "After Me" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley)– 3:20 (CD)
 "Hooks in You" (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/Helmer)– 2:57
 "The Space..." (Hogarth/Rothery/Kelly/Trewavas/Mosley/Colin Woore/Geoff Dugmore/Fergus Harper) – 6:14

Músicos 
Steve Hogarth: vocais
Steve Rothery: guitarra
Mark Kelly: teclado
Pete Trewavas: baixo
Ian Mosley: bateria

Álbuns de Marillion
Álbuns de 1989